В периоды чрезвычайных ситуаций любительское радио часто используется как средство связи, когда отказывают проводные телефоны, мобильная связь и другие традиционные способы связи.

В отличие от коммерческих сетей связи, любительское радио независимо от инфраструктуры. Оно не имеет «узких мест», как, например, базовые станции сотовой связи.

Радиолюбители принимали участие в аварийно-спасательных работах в 1927 г. во время наводнения в США. Есть сведения, что впервые любительское радио было применено для аварийной связи в 1913 году во время наводнения в городе Колумбус, Огайо.

В 1928 г. в Арктике потерпела крушение экспедиция Умберто Нобиле. Сигнал, посылаемый со льдины радистом экспедиции Джузеппе Бьяджи, первым принял на самодельный приёмник советский радиолюбитель Николай Рейнгольдович Шмидт, житель деревни Вознесенье-Вохма Северо-Двинской губернии.

Недавние примеры аварийной работы радиолюбителей — террористический удар по ВТЦ в США 11.09.2001, отключение энергии в Северной Америке в 2003, ураган Катрина в 2005. Любительское радио использовалось для координации аварийно-спасательных работ, когда другая связь не действовала.

В сентябре 2004 года любительское радио использовалось для оперативного информирования об урагане Фрэнсис. В декабре 2004 года землетрясение и последующее цунами нарушило все коммуникации на Андаманских островах, за исключением оборудования радиолюбителей, координировавших спасательные работы. Аварийную связь обеспечивали радиолюбители КНР в 2008 после землетрясения и американские — во время урагана Айк.



В России

РАС Сибири — RE0RAS 

Межрегиональная радиолюбительская служба Сибири Урала и Дальнего Востока - РАС существует с 1988 года. Ведущая радиостанция — RE0RAS. С 2021 года радиостанция получила позывной RJ0A. Организация изменила статус, теперь является неформальным объединением радиолюбителей. Принять участие могут все желающие в соответствие с уставом. Устав опубликован: http://re0ras.qrz.ru/DOC/ustav.pdf  г. Красноярск.

Региональный координатор (Томской области) - Попов И.Д.- R8IT

Пермская региональная РАС 

РАС в Перми на базе станции RW9FWB существует и действует с 2000-го года.

Комитет СРР 

Президиум Союза радиолюбителей России (СРР) на своём заседании 4 октября 2012 г. утвердил Положение о Комитете по подготовке радиооператоров любительской службы к действиям в условиях ЧС и взаимодействию с МЧС. Председателем Комитета назначен Евгений Родыгин (RU4PG). Основой работы Комитета является соглашение между СРР и Национальным центром управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, заключённое 11 сентября 2012 г.

Байкальская РАС 
Региональная общественная организация "Байкальская Аварийная Радиолюбительская Служба БАРС" создана в 2013 году. Ведущая радиостанция - RC0RA, г. Иркутск.

В мире 
Радиолюбительские аварийные службы существуют во всём мире и пользуются поддержкой Международного радиолюбительского союза, IARU. С 2007-го года регулярно проводятся Всемирные Конференции по Аварийной Радиолюбительской Связи, GAREC.

Интернациональные организации

GEM 

GEM, Global Emergency Communications - сеть добровольцев, которая объединяет обычное любительское радиопередающее оборудование посредством сети Интернет с целью создания контакта между районами стихийных бедствий и источниками помощи и поддержки.

GDACS 

GDACS, Global Disaster Alert and Coordination system - .

IRESC 

IRESC, International Radio Emergency Support Coalition - .

Национальные организации

Великобритания 

RAYNET

Индия 

Подразделение ARSI

Ирландия 

AREN

Испания 

REMER

Канада 

ARES

Нидерланды 

DARES

Новая Зеландия 

AREC

США 

ARES, RACES, SATERN, SKYWARN, AUXCOMM

Тринидад и Тобаго 

EARS

Украина 

Академия Украинской Службы Спасения

Хорватия 

HRSVKS

Южная Африка 

HAMNET

См. также 
 Полевой день
 Если парни всего мира...

Примечания

Ссылки 
Подфорум с обсуждением РАС на радиолюбительском форуме qrz.ru

Радио

Любительская радиосвязь